Morten Andersen er et almindeligt dansk navn, og bæres bl.a. af:

 Morten Andersen (rigsdagsmedlem) (1814-1896) – lærer, medlem af Folketinget og Landstinget
 Morten Andersen (borgmester) (født 1975) – borgmester i Nordfyns Kommune
 Morten Andersen (amerikansk fodbold-spiller) – en dansker, der har gjort karriere i NFL
 Morten Andersen (billedkunstner) (født 1976) – en dansk billedkunstner